Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2011-2012 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball
Centre national de volley-ball
Entente volley Beaucourt-Sochaux
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
C.N.M. Charenton Volley-Ball
Loisirs inter sport Saint-Pierre Calais
Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball
Association Municipale des Sports et Loisirs de Fréjus
Beauvais Oise Université Club II
Paris Université Club
CA Brive Corrèze Limousin Volley-Ball
Vendée Volley-Ball Club herbretais
Volley Club Michelet Halluin
Mende Volley-Ball

Formule de la compétition 
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les deux premières équipes sont promues en Ligue B et les trois dernières équipes sont rétrogradées en Nationale 2. Peu importe son classement, le CNVB est protégé de la relégation.

Classement de la saison régulière

Résultats de la saison régulière

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Ligue A 2011-2012
Ligue B 2011-2012

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

2012
Volley-ball M3
Championnat M3